Csehország
 Lipová, település a Chebi járásban
 Lipová, település a Děčíni járásban
 Lipová, település a Prostějovi járásban
 Lipová, település a Přerovi járásban
 Lipová, település a Zlíni járásban
 Lipová-lázně, település a Jeseníki járásban
 Lipová, Volfířov településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Lipová, Chuderov településrésze az Ústí nad Labem-i járásban
 Románia
 Lippa (románul Lipova), város Arad megyében
 Lipova, település Bákó megyében
 Szerbia
 Lipova, település a Raškai körzet Vrnjačka Banja-i községében
 Szlovákia
 Nyitramalomszeg (szlovákul Lipová, korábban Mlynský Sek), település a Nyitrai kerület Érsekújvári járásában
 Tapolylippó (1899-ig Lipova, szlovákul Lipová), település az Eperjesi kerület Bártfai járásában